Manchester United FC är en engelsk fotbollsklubb från Stretford, i Greater Manchester som säsongen 2012/2013 kommer att spela i Premier League, Englands högstaliga i fotboll. Klubben bildades under namnet Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway FC 1878 och bytte sedan namn till Manchester United 1902. Under säsongen 1889-90 gick Manchester med i Football Alliance som var en engelsk nystartad fotbollsliga som spelades mellan 1889 och 1892. Alla lag i ligan gick sedan med i The Football League år 1892. Klubben spelade där fram till 1992 tills förstaligan i engelsk fotboll ersattes av Premier League.

Manchester Uniteds seniorlag har tävlat i flera olika ligor och statistiken mot de klubbar de mött i dessa är listade nedan. Det lag som Manchester United har mött flest gånger i ligan är Arsenal från London, vilka Manchester United har spelat 189 ligamatcher mot. Arsenal är också laget vilka Manchester United har förlorat flest matcher mot, 67 stycken. Aston Villa är laget som Manchester United har vunnit flest matcher mot, 81 stycken. Manchester City är laget vilka Manchester United har spelat flest oavgjorda matcher mot, 50 stycken av 151 totala matcher.

Teckenförklaring 
Statistiken inkluderar matcher spelade i Football Alliance (från 1889 till 1892), The Football League (från 1892 till 1992) och Premier League (från 1992). Denna lista exkluderar matcher under krigstiden då dessa inte räknas som officiella matcher, dessa är matcher från säsongerna 1888-89 och 1939-40. Träningsmatcher är inte med på listan.
För att undvika förvirring används nutida namn på motståndarna i hela listan. Varje klubbs tidigare namn (ifall det fanns) anges i fotnoterna.
 † Lag med denna bakgrund och symbol i "Klubb"-kolumnen spelar för närvarande i samma liga som Manchester United.
 ‡ Klubbar med denna bakgrund och symbol i "Klubb"-kolumnen är nedlagda.
S = spelade matcher; V = vunna matcher; O = oavgjorda matcher; F = förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; Vinst% = procent av antalet vunna matcher totalt

Ligastatistik 

Statistiken är korrekt per den 21 december 2013.

Total statistik 

Statistiken är korrekt per den 21 december 2013.

Noter 
A.  Statistik mot Woolwich Arsenal är inkluderat
B.  Statistik mot Small Heath är inkluderat; statistik mot Birmingham är inkluderat
C.  Statistik mot Chesterfield Town är inkluderat
D.  Statistik mot Glossop är inkluderat
E.  Statistik mot Leicester Fosse är inkluderat
F.  Statistik mot Clapton Orient included; record against Orient är inkluderat
G.  Statistik mot Ardwick är inkluderat
H.  Statistik mot Burslem Port Vale är inkluderat
I.  Statistik mot The Wednesday är inkluderat
J.  Statistik mot Stoke är inkluderat
K.  Statistik mot Swansea Town är inkluderat
L.  Statistik mot Walsall Town Swifts är inkluderat

Referenser 

Ligastatistik efter motståndare